104-я отдельная авиационная эскадрилья ВВС Балтийского флота — воинское подразделение вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

В документе "Сведения о состоянии и дислокации частей и аэродромов ВВС КБФ по состоянию на 9 июня 1941 года" не значится. 

Сформирована после начала войны на аэродроме Куммолово на базе 2-й и 3-й эскадрилий 2-го учебного резервного авиаполка КБФ в составе 16 И-16, 1 УТ-1, 1 У-2.  

Перелетела на аэродром Палдиски (Эстонская ССР). В боевых действиях с 30 июня по 20 октября 1941 года.

Совершает боевые вылеты в Прибалтике и Псковской области. С конца июля 1941 года действует на подступах к Ленинграду. Так, 30 июля 1941 года действует в районе Молосковицы, 31 июля 1941 года действует в районе Прилуга, 23 августа 1941 — в районе Низино, 9 сентября 1941 шестью самолётами ведёт разведку в районе Витино — Ропша, семью — штурмует войска противника в районе деревни Волосово — Выселки. 27 сентября 1941 года ведёт бои над Кронштадтом

В середине сентября 1941 года эскадрилья перелетела в Ленинград, базировалась сначала на Корпусном аэродроме, затем перебазировалась на Комендантский и Приютинский аэродромы.

20 октября 1941 года эскадрилья была расформирована, личный состав и самолёты вошли в состав 13-го истребительного авиационного полка ВВС Балтийского флота в качестве 3-й эскадрильи

Полное наименование 
 
104-я отдельная авиационная эскадрилья ВВС Балтийского флота

Подчинение

Командиры 

Охтень, Михаил Васильевич, майор

Примечания

Ссылки 
 Перечень No.19 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и Ильменского отряда кораблей, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник

Истребительные эскадрильи СССР во время Великой Отечественной войны
Морская авиация СССР во время Великой Отечественной войны
Морская авиация Балтийского флота
Эскадрильи ВМФ СССР
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году